Química: Nom de l'element número 55, de símbol Cs; vegeu Cesi.
 Onomàstica: Nom de diversos personatges de l'antiga Roma:
 Marc Cesi fou pretor amb Gai Licini Sacerdos el 75 aC
 Marc Cesi fou un dels que van col·laborar amb Verres en les confiscacions a Sicília el 73 aC.
 Luci Cesi fou company de Ciceró, al qual va acompanyar a Cilícia el 50 aC
 Marc Cesi d'Arpinum fou un amic de Ciceró que fou edil a Arpinum, l'únic municipi que tenia aquesta magistratura, el 47 aC.
 Publi Cesi fou un cavaller romà de Ravenna que va rebre la ciutadania de Gneu Pompeu i va intercanviar alguna carta amb Ciceró.
 Sext Cesi fou un cavaller romá esmentat per Ciceró com a persona molt honesta.
 Tit Cesi, jurista romà
 Llengua:
 Cs (lletra), en l'escriptura rúnica